USS Dolphin — кораблі ВМС США

 USS Dolphin (1777) — кутер Континентального флоту, захоплений британцями у 1777 році.
 USS Dolphin (1821) — шхуна, на службі протягом 1821-1835 років.
 USS Dolphin (1836) — бриг, збудований у 1836 році. У 1861 році спалений, щоб уникнути захоплення Конфедерацією під час Громадянської війни в США 
 USS Dolphin (PG-24) — канонерський човен, збудований у 1885 році. У 1922 році проданий Мексиці, де отримав назву «Plan de Guadalupe». Зданий на злам у 1927 році.
 USS Dolphin (SP-318) — планована назва патрульного корабля, перебудованого з торгового судна, яке зрештою так і не було придбане.
 USS Dolphin (SP-874) — патрульний корабель, придбаний флотом США у 1918 році. 
 USS Dolphin (SS-169) — підводний човен типу «V». Збудований у 1932 році. Брав участь у Другій світовій війні. Зданий на злам у 1946 році.
 USS Dolphin (AGSS-555) — дослідницький підводний човен. На службі протягом 1968-2007 років. 

 

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни